Lewina, in anderer Umschrift Levina, ist der Name folgender Personen:

 Eva Pawlowna Levina-Rosenholz (1898–1975), russische Malerin und Grafikerin
 Julija Alexandrowna Lewina (* 1973), russische Ruderin
 Katja Lewina (* 1984), Autorin (Pseudonym)
 Sara Alexandrowna Lewina (1906–1976), russische Komponistin
 Tatjana Nikolajewna Lewina (Tatyana Levina; * 1977), russische Sprinterin

Levina steht auch für:
 Levina (* 1991), deutsche Sängerin und Songwriterin